Samorjadovo (district Bolsjesoldatski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Samorjadovo (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Samorjadovo (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Samorjadovo (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Samorjadovo (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl